Braceville Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Braceville Township (Illinois)
 Braceville Township (Ohio)